Vanderbilt Cup 1936 je bila dvajseta neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 12. oktobra 1936 na ameriškem dirkališču Roosevelt Raceway.

Poročilo
William Kissam Vanderbilt je sponzoriral dirke pod imenom Vanderbilt Cup med letoma 1904 in 1910, njegov nečak George Vanderbilt pa je dirko ponovno obudil. Scuderia Ferrari je poslala na dirko tri dirkače, Tazia Nuvolarija, Antonia Brivia in Giuseppeja Farino. Ostali evropski dirkači so bili Jean-Pierre Wimille kot edini dirkač tovarniškega moštva Bugattija, Philippe Étancelin, Raymond Sommer, Carlo Felice Trossi, Earl Howe, Pat Fairfield in Raph. Ostalo so bili ameriški dirkači. Na dirko je bilo prijavljenih kar šestdeset dirkačev, štartalo pa jih je petinštirideset. 

Zmagal je Nuvolari kljub temu, da je bil večino dirke brez enega od dvanajstih cilindrov, s prednostjo devetih minut pred Wimillom, tretji je bil Brivio, četrti Sommer in peti Fairfield. Najboljši ameriški dirkač je bil Bill Cummings šele na sedmem mestu in s petindvajset sekundami zaostanka za zmagovalcem.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Tazio Nuvolari
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 12C-36
| 75
| 4:32:44,4
| 8
|-
! 2
| 18
|  Jean-Pierre Wimille
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T59
| 75
| + 8:15,89
| 14
|-
! 3
| 9
|  Antonio Brivio
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 12C-36
| 75
| + 13:00,35
| 1
|-
! 4
| 16
|  Raymond Sommer
| Privatnik
| Alfa Romeo P3
| 75
| + 14:15,46
| 19
|-
! 5
| 46
|  Pat Fairfield
| Privatnik
| ERA A
| 75
| + 24:04,48
| 23
|-
! 6
| 12
|  Fred McEvoy Carlo Felice Trossi
| Privatnika
| Maserati 4CM
| 75
| + 24:41,77
| 30
|-
! 7
| 2
|  Bill Cummings
| Privatnik
| Miller-Offenhauser
| 75
| + 24:59,06
| 26
|-
! 8
| 32
|  Mauri Rose
| Privatnik
| Stevens-Miller
| 75
| + 25:01,22
| 24
|-
! 9
| 24
|  Philippe Étancelin
| Privatnik
| Maserati V8-RI
| 75
| + 26:21,17
| 32
|-
! 10
| 15
|  Erich Litz Tony Wilman
| Privatnika
| Stevens-Miller
| 75
| + 28:21,77
| 5
|-
! 11
| 6
|  Speed Gardner
| Privatnik
| Duesemberg-Miller
| 75
| + 31:22,64
| 12
|-
! 12
| 4
|  Emil Andres
| Privatnik
| Diedt-Miller
| 75
| 33:10,92
| 27
|-
! 13
| 45
|  Earl Howe
| Privatnik
| ERA B
| 75
| + 33:27,70
| 41
|-
! 14
| 28
|  David Evans
| Privatnik
| Bugatti T51
| 75
| 34:58,49
| 34
|-
! 15
| 37
|  Brian Lewis
| Privatnik
| ERA B
| 75
| +35:33,22
| 42
|-
! 16
| 59
|  Rick Decker
| Privatnik
| Duesemberg
| 75
| + 35:34,58
| 24
|-
! 17
| 34
|  Al Putnam
| Privatnik
| Nowiak-Miller
| 74
| +1 krog
| 6
|-
! 18
| 48
|  Teddy Rayson
| Privatnik
| Maserati 4CM
| 74
| +1 krog
| 36
|-
! 19
| 67
|  Roy Lake
| Privatnik
| Ambler-Miller
| 73
| +2 kroga
| 33
|-
! 20
| 65
|  Henry Banks
| Privatnik
| Diedt-Miller
| 72
| +3 krogi
| 37
|-
! 21
| 17
|  Chet Gardner
| Privatnik
| Miller
| 72
| +3 krogi
| 13
|-
! 22
| 66
|  Elias Zarka
| Privatnik
| Ambler-Miller
| 71
| +4 krogi
| 17
|-
! 23
| 51
|  Bob Swanson
| Privatnik
| Wetteroth-Offenhauser
| 71
| +4 krogi
| 10
|-
! 24
| 44
|  Tony Gulotta
| Privatnik
| Stevens-Miller
| 69
| +6 krogov
| 43
|-
! 25
| 26
|  Georges Shafer
| Privatnik
| Rigling-Miller
| 69
| +6 krogov
| 7
|-
! 26
| 36
|  Bruce Carew
| Privatnik
| Rigling-Miller
| 65
| +10 krogov
| 13
|-
! 27
| 14
|  Frank Brisko
| Privatnik
| Miller
| 65
| +10 krogov
| 37
|-
! 28
| 52
|  Lewis Balus
| Privatnik
| Duesemberg
| 
| 
| 45
|-
! 29
| 57
|  Ted Chamberlain
| Privatnik
| Duesemberg-Miller
| 
| 
| 40
|-
! 30
| 53
|  Louis Tormei
| Privatnik
| Wetteroth-Offenhauser
| 
| 
| 27
|-
! Ods
| 69
|  George Connor
| Privatnik
| Adams-Miller
| 72
| Motor
| 4
|-
! Ods
| 7
|  Billy Winn
| Privatnik
| Well-Miller
| 62
| Zadnje vpetje
| 2
|-
! Ods
| 23
|  Russ Snowberger
| Privatnik
| Rigling-Miller
| 61
| Zavore
| 38
|-
! Ods
| 38
|  Joel Thorne
| Privatnik
| Miller
| 49
| Vzmetenje
| 38
|-
! Ods
| 21
|  Babe Stapp
| Privatnik
| Viglioni-Miller
| 48
| Rezervoar
| 28
|-
! Ods
| 22
|  Ted Horn
| Privatnik
| Stevens-Miller
| 45
| Ugasnil
| 21
|-
! Ods
| 43
|  Jimmy Snyder
| Privatnik
| Stevens-Miller
| 40
| Rezervoar
| 18
|-
! Ods
| 5
|  Shorty Cantlon
| Privatnik
| Adams-Miller
| 35
| Ventil
| 11
|-
! DSQ
| 25
|  Floyd Davis
| Privatnik
| Rigling-Miller
| 30
| Vleka dirkalnika
| 29
|-
! Ods
| 42
|  Tony Wilman
| Privatnik
| Stevens-Miller
| 12
| Krmilni sistem
| 15
|-
! Ods
| 10
|  Giuseppe Farina
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 12C-36
| 17
| Krmilni sistem
| 9
|-
! DSQ
| 29
|  Raph
| Privatnik
| Maserati V8-RI
| 9
| Pomoč na štartu
| 16
|-
! Ods
| 49
|  Overton Phillips
| Privatnik
| Bugatti
| 8
| Glavna gred
| 44
|-
! Ods
| 20
|  Milt Marion
| Privatnik
| Miller
| 3
| Sklopka
| 20
|-
! Ods
| 3
|  Wilbur Shaw
| Privatnik
| Stewens-Miller
| 2
| Trčenje
| 3
|}
DNA (se niso udeležili dirke): 35 Winnal (Mercedes), 39 F McGurk (Dreyer), 63 F Wearne (Well), 68 L Lado (Oak Hill Spl.), 71 ? (Stevens), 72 ? (Sohn Fell Spl.), 73 J Moretti (DuPont Spl.), 74 D Moore (D&M Spl.)
DNS (niso štartali): 19 Z Meyer (Rigling), 33 R Mayes (Sommers), 47 B Lewis (Bugatti), 56 B Branfon (Duesenberg), 
DNQ (se niso kvalificirali): 61 J Cebula (Miller), 64 M Caruso (Mercedes)

Viri
 
 
Video povzetek dirke 

1936
Sezona Velikih nagrad 1936